Capim-cheiroso é o nome vulgar dado a diversas plantas da família da ordem Poales:
Capim-cidreira — ou capim-cidreira (Kyllinga odorata)
Capim-limão — ou capim-limão (Cymbopogon citratus)
Andropogon glaziovii

Desambiguações de vegetais